Andrzej Kochanowski (1542–1596) – poeta, tłumacz, brat Jana Kochanowskiego
 Andrzej Kochanowski (1618–1667) – kaznodzieja, pisarz, zakonnik karmelitański